Buerton (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Buerton (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)